World Cup bezeichnet im engeren Sinne eine weltweite, vom jeweiligen Dachverband jährlich ausgetragene, sportliche Veranstaltungsserie. Siehe Weltcup.

Zahlreiche weitere sportliche und nicht sportliche Veranstaltungen mit einem anderen Austragungsmodus führen die Bezeichnung World Cup im Namen. Sie werden in der folgenden Liste aufgeführt.

Ballsport 
 Badminton World Cup, Badmintonwettbewerb
 Cricket World Cup, Weltmeisterschaft im One-Day-Cricket
 IFAF World Cup, Footballwettbewerb
 Rugby World Cup, Rugby-Union-Weltmeisterschaft
 Volleyball World Cup, Volleyball-Wettbewerb
 World Team Cup, Tennisturnier
 World Cup (Tischtennis), Tischtennisturnier

Billard 
 World Cup of Pool, Poolbillardturnier
 World Cup (Snooker), Snookerturnier der Main Tour
 Three-Cushion World Cup, seit 1986 jährliche internationale Turnierserie im Karambolage

Boxen 
 Box-Weltcup, seit 1979 unregelmäßig ausgetragenes Boxturnier mit wechselnden Veranstaltungsorten
 Cologne Boxing World Cup 2019, ein 2019 ausgetragenes Box-Turnier in verschiedenen Gewichtsklassen für Männer und Frauen

Fußball 
 FIFA Women’s World Cup, Turnier bei dem alle 4 Jahre die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ausgetragen wird
 FIFA World Cup, Turnier bei dem alle 4 Jahre die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ausgetragen wird
 Homeless World Cup, jährliches Turnier im Strassenfussball für Obdachlose
 Viva World Cup, alle zwei Jahre stattfindendes Fußballturnier für Regionalauswahlen und Nationalmannschaften die nicht in der FIFA organisiert sind

Golf 
 World Cup (Golf, Männer), jährliches Profi-Golfturnier für Männer in nationalen Zweier-Teams
 Women’s World Cup of Golf, ehemaliges jährliches Profi-Golfturnier für Frauen in nationalen Zweier-Teams.

Handball 
 World Cup (Frauen-Handball), jährliches Handballturnier für Frauen-Nationalmannschaften in Dänemark
 World Cup (Männer-Handball), jährliches Handballturnier für Männer-Nationalmannschaften in Schweden

Leichtathletik 
 Leichtathletik-Weltcup (1977–2006) Veranstaltung mit Mannschaftswettbewerben
 World Cup (Orientierungslauf), Orientierungslauf-Rennserie
 IAAF World Marathon Cup (1985–1995) in ungeraden Jahren

Motorsport 
 Touring Car World Cup, Tourenwagen-Weltmeisterschaft
 Speedway World Cup, verschiedene Speedway-Rennserien (Motorradrennen auf abgesperrten Ovalbahnen)

Pferdesport 
 St. Moritz Polo World Cup on Snow, jährliches Poloturnier in der Schweiz
 Pegasus World Cup, hochdotiertes US-amerikanisches Pferderennen
 Dubai World Cup Night, jährlicher Renntag mit acht hochdotierte Pferderennen in Dubai
 klassische Weltcups finden im Springreiten, Dressurreiten, Vielseitigkeitsreiten, Vierspännerfahren und im Voltigieren statt

Rad 
 Tour of Chongming Island World Cup, Radrennen für Frauen, Etappenrennen
 Mountain Bike World Cup, jährlich ausgetragene Serie von Radrennen

Segeln 
 Student Yachting World Cup, jährliche Segelregatta für Studenten in Frankreich
 Windsurf World Cup Sylt, jährliche Windsurf-Regatta in Deutschland
 Windsurf World Cup, Windsurf-Regattaserie
 Kitesurf World Cup, jährliche deutsche Austragung einer internationalen Wettkampfserie

Wintersport 
 Bandy World Cup, jährliches Bandyturnier für Männer in Schweden, Bandy ist ein Vorläufer des Eishockey
 World Cup of Hockey, alle acht Jahre ausgetragenes Eishockeyturnier für Männer-Nationalmannschaften in Kanada
 klassische Weltcups finden im Curling, Synchronskirennen und Shorttrack statt

Weitere Sportarten 
 Paragliding World Cup, Gleitschirmwettkampf
 World-Inline-Cup, Inline-Speedskating-Turnier

Nichtsportliche Veranstaltungen 
 Electronic Sports World Cup, E-Sport-Wettbewerb
 Nintendo World Cup, Fußball-Konsolenspiel
 World Cup of Poker, Pokerturnier
 World Beer Cup, Wettbewerb für Brauereien in den USA
 WorldcupWiki, ein Wiki für Fußball
 Seoul-World-Cup-Stadion, Fußballstadion in Südkorea

Siehe auch 
 Weltpokal
 Weltcup

Sportwettbewerb